Sunne kan syfta på:

Värmland
 Sunne kommun –  en kommun i Värmlands län 1971-
 Sunne – en tätort samt centralort i Sunne kommun
 Sunne socken, Värmland – en socken i Värmland i Fryksdals härad
 Sunne landskommun, Värmlands län – en tidigare kommun i Värmlands län 1863-1951
 Sunne köping – en tidigare kommun i Värmlands län 1920-1970
 Stora Sunne landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1952-1962
 Sunne församling, Karlstads stift – en församling i Norra Värmlands kontrakt i Karlstads stift
 Sunne kyrka, Värmland – en kyrkobyggnad i Sunne i Värmland
 Sunne distrikt, Värmland – ett distrikt i Sunne kommun och Värmlands län 2016–

Jämtland
 Sunne socken, Jämtland – en socken i Jämtland
 Sunne landskommun, Jämtlands län – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863-1951
 Sunne församling, Härnösands stift – en tidigare församling i Östersunds kontrakt i Härnösands stift –2014
 Sunne kyrka, Jämtland – en kyrkobyggnad i Sunne socken
 Sunne distrikt, Jämtland – ett distrikt i Östersunds kommun och Jämtlands län